Эдвард Стахура (, 18 августа 1937, Шарвьё-Шаваньё, Изер, Франция — 24 июля 1979, Варшава) — польский поэт, прозаик, переводчик, лауреат Премии Фонда Костельского (1972); до 1948 года жил во Франции.

Биография и творчество 
Эдвард Стахура родился в семье польских эмигрантов в Шарвье (поэт также упомянул Пон-де-Шеруи и Ревей как место своего рождения), в департаменте Изер, в регионе Рона-Альпы (восточная Франция). Второй ребенок Станислава и Ядвиги Стахуры. Крещен именем Ежи Эдвард (Эдвардом Ежи он стал только в Польше). Родители Стахуры уехали во Францию ​​в поиске работы. Они прожили там 26 лет, в том числе первые 6 лет скитались по стране, ища работу. Стахура с раннего возраста проявлял талант к рисованию. Мама вспоминает, что еще во Франции Эдвард и его друг расписывали стены ближайшего кафе, радуя постоянных посетителей. Стахура изучал польский язык во Франции, в польской школе, которую он посещал по четвергам (выходной день). Семья вернулась в Польшу в ноябре 1948 года. Они поселились в Лазенце, где мать унаследовала от родителей дом и участок земли. Детство, проведенное во Франции, и изучение французского языка оказали большое влияние на язык и стиль будущего поэта.

11-летний Стахура начал свое образование в начальной школе № 2 в Александрове Куявском. Он был средним учеником. Сначала у него были проблемы с польским языком, но он наверстал упущенное. Окончил начальную школу в 1952 году и поступил в лицей, который посещал до 1955 года. Его любимым занятием было вскакивание на ходу в вагон электрички, чтобы быстрее возвратиться домой. Стахура начал писать в возрасте 17 лет. Причиной этому была ситуация в школе (согласно его словам): с ним учился юноша, который писал стихи, но над ним смеялись одноклассники. Стахура, желая поддержать его и принять на себя часть издевательств, тоже начал писать стихи. Уже учась в лицее, он планировал изучать электронику, но пробудившиеся литературно-художественные способности привели к смене его жизненных планов. Стахура конфликтовал с отцом и часто убегал из дома. Ночи проводил у своей тети, которая жила поблизости. Семья быстро признала его неудачником, особенно после того, как он изменил планы в отношении учебы и карьеры. Конфликт с отцом повлиял на формирование личности поэта. Он перешел в школу-интернат в Гдыне, окончил ее с низкими оценками по польскому языку, из-за чего не был принят в Высшую школу изящных искусств в Гданьске-Сопоте. Не сумев осуществить задуманное, он вернулся в Александров, где ему пришлось зарабатывать на жизнь. Он работал в садоводческом кооперативе, упаковывал ящики, занимался работой по дому – ходил за водой и за дровами. Его конфликт с отцом продолжался. Стахура начал учебу в 1957/58 учебном году в Католическом университете в Люблине на гуманитарном факультете. Дела у него шли плохо: не получил ни места в общежитии, ни стипендии не получил. Ему доводилось ночевать на вокзале и попрошайничать. И только после двух месяцев стараний он на законных основаниях мог поселиться в студенческом общежитии. 26 июня 1965 года получил степень магистра романской филологии. Сдал магистерский экзамен с хорошим результатом.

Дебютом Стахуры в печати считается публикация двух стихотворений (Metamorfoza и Odnalazły się marzenia) (Метаморфоза и Нашлись мечты…) в гданьском двухнедельнике «Внимание» (Uwaga) в 1956 году. Книжным дебютом Стахуры стал сборник рассказов Jeden dzień (Один день). После публикации автор подал заявление о приеме в Союз польских писателей. «Добрый дикарь» - так Яцек Лукасевич назвал рецензию на Один день в журнале «Одра». Главный герой его прозы предстает отчужденным человеком, ощущающим конфликт между свободой личности и ограничениями, налагаемыми культурой. В этом проявились философские наклонности автора. Важным этапом в литературной биографии Стахуры было его пребывание под Глоговом. В январе 1967 года писатель приехал в гмину Котла. Его пригласил его друг Ян Чопик-Лежаховски. Он много раз бывал в Котле, чаще всего с женой Зитой. О пребывании поэта под Глоговом в следующем году свидетельствует отправленная им открытка 25 марта 1968 года. Он жил в доме в Гроховице, где писал об окрестных лесах. Пребывание в Котле и его окрестностях дало писателю множество наблюдений, которые впоследствии были использованы в романе Секерезада, или Зима лесных людей (Siekierezada albo Zima leśnych ludzi). Он делал наброски для будущего романа – записывал идеи и отрывки из бесед лесорубов, набрасывал первые варианты описаний и размышлений и планировал дальнейшие подготовительные мероприятия. В 1969 году он стал лауреатом премии им. Станислава Пентака за сборник стихов Po ogrodzie niech hula szarańcza (Пусть носится по саду саранча). В 1972 году сыграл возвращающегося в страну туриста в художественном фильме «Rewizja Osobista» («Личный досмотр»).

5 апреля 1962 года Стахура женился на Зите Анне Бартковской, студентке Варшавского университета, пишущей под псевдонимом Зита Орышин. В тот период жизни Стахура еще испытывал материальные трудности.

Смерть 
Эдвард Стахура покончил жизнь самоубийством в своей квартире в многоквартирном доме на ул. Рембковской 1 в варшавском  районе Прага-Полудне. За четыре месяца до этого, 3 апреля 1979 года, Стахура, вероятно, уже пытался покончить жизнь самоубийством (бросился под встречную электричку, в результате чего потерял четыре пальца правой руки). После этого несчастного случая он лечился в психиатрической больнице «Древница» в Зомбках под Варшавой с диагнозом «бредово-галлюцинаторный синдром» или «депрессивно-бредовый психоз». Вполне вероятно, что он страдал биполярным расстройством. За несколько месяцев до смерти он вел дневник «Pogodzić się ze światem». 20 июля 1979 г. вернулся на лечение в больницу «Древница». Но на следующий день уехал без ведома персонала. 24 июля 1979 года после злоупотребления психотропными препаратами он безуспешно пытался перерезать себе вены ножом, затем повесился на веревке, прикрепленной к крюку в потолке.

В своем творчестве Стахура использовал различные литературные формы: стихи, сочетание поэтической, рефлексивной и повествовательной прозы. Его привлекали жанры баллад и сказок, а также выступления на авторских вечерах, где он играл на гитаре и пел собственные тексты. В творчестве наблюдается драматический конфликт между естественной потребностью утверждать жизнь, природу, человека и элементарные этические ценности и чувством отчуждения, экзистенциального страха и отвращения к современной цивилизации, ставящей перед человеком унифицированные стандарты, ограничивающие свободу личности.

Произведения

Прижизненные издания 
 Jeden dzień (1962, рассказы)
 Dużo ognia (1963, стихотворения)
 Falując na wietrze (1966, рассказы)
 Przystępuję do ciebie (1968, поэма)
 Po ogrodzie niech hula szarańcza (1968, поэма)
 Cała jaskrawość (1969, роман)
 Siekierezada albo zima leśnych ludzi (1971, роман, экранизирован в 1985)
 Piosenki (1973, песни)
 Zbieg okoliczności łagodzących (1974, стихотворения)
 Piosenki (1974, песни)
 Kropka nad ypsilonem (1975, стихотворения)
 Wszystko jest poezja. Opowieść — rzeka. (1975, эссе, статьи, заметки)
 Się (1977, рассказы)
 Opowiadania (1977, избранные рассказы
 Missa pagana (1978, стихотворения)
 Dużo ognia i tak dalej (1978, стихотворения)
 Fabula rasa (1979, проза)
 Oto (1979, проза)
 Owoc (1979, стихотворения)

Посмертные издания 
 Poezje wybrane (1980)
 Poezja i proza (1982)
 Wiersze wybrane (1982)
 Wybór wierszy (1982)
 Taki wieczór choć rano (1988)
 Postscriptum (1990)
 Listy do pisarzy (2006, письма писателям)
 Moje wielkie świętowanie (2007, проза)

Публикации на русском языке 
 Поток времени// Польский рассказ. М.: Молодая гвардия, 1974
 [Стихотворения]// Новая Польша, 2003, № 12
 Где бы ты ни был. М.: Вахазар, 2007

Литература 
 Buchowski M. Edward Stachura: biografia i legenda. Opole: Magnes, 1992 (переизд. 1993)
 Szyngwelski W. Sted: kalendarium życia i twórczości Edwarda Stachury. Warszawa: Rytm, 2003
 Pieszczachowicz J. Edward Stachura — łagodny buntownik. Kraków: Nowohuckie Centrum Kultury, 2005
 Pachocki D. Stachura totalny. Lublin: Wydawn. KUL, 2007

Ссылки 

 Персональный сайт
  Музыкальный фильм-спектакль по произведениям Э.Стахуры
  
 Биография, переводы стихов на русский язык

Примечания 

Писатели Польши
Поэты Польши
Поэты Польши XX века
Лауреаты премии имени Станислава Пентака
Умершие в Варшаве
Повесившиеся
Похороненные на Северном коммунальном кладбище в Варшаве